Fechhelm ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich Fechhelm (1723–1785), deutscher Maler und Bühnenbildner
 Carl Traugott Fechhelm (1748–1819), deutscher Landschafts- und Vedutenmaler, Freskant und Bühnenbildner
 Christian Gottlieb Fechhelm (1732–1816), deutscher Porträt- und Historienmaler
 Johann Friedrich Fechhelm (1746–1794), deutscher Maler